Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji International German Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl třetí nasazený španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco, který vypadl v semifinále, poté, co nenastoupil k utkání.

Deblový titul si připsala nenasazená polská dvojice Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski, když ve finále porazila rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares poměrem 3–6, 6–1 a v závěrečném supertiebreaku [10–8]. Pár získal do žebříčku ATP 500 bodů a rozdělil si finanční odměnu ve výši 78 360 €.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinále, nenastoupili)
  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2013
Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2013